een suikeroom, een familielid van wie men een erfenis verwacht
 Sugardaddy (relatie), een relatievorm
 een lied van verschillende artiesten, waaronder
 Sugar Daddy (The Jackson 5), een single van The Jackson 5 uit 1971